Купюра — українське слово, яке може вживатися в різних значеннях.

Слово «купюра» походить від французького coupure, що буквально означає — розріз, поріз. Може використовуватися в двох значеннях:

1. Скорочення в тексті літературного, драматичного або музичного твору, пропуск окремого розділу, епізоду, кінокадру, репліки тощо. Часто — з політичних мотивів.

Наприклад:
 "Вперше «Щоденник Тараса Шевченка» надруковано в журналі «Основа» з численними купюрами, зашифруванням багатьох прізвищ і зміною окремих слів та виразів (Тарас Шевченко. Твори в п'яти томах.- том 5-й. — К., 1971.- C. 456).

2. Білет грошового знака або цінного паперу (акція, вексель, облігація та ін.) з позначеною на ньому номінальною вартістю.

Наприклад:
 Грошові купюри (див. гроші) випускаються різного номіналу (від одиниці до ста і більше). В Україні з 2 вересня 1996 року грошовий обіг обслуговують купюри номінальною вартістю 1, 2, 5, 10, 20, 50, 100 гривень.

Джерела 

 Словник української мови в 11 томах/ том четвертий.- К.- Наукова думка, 1973.- С. 406
 В. П. Нагребельний. Купюра  //

Посилання 

Термінологія
Багатозначні терміни
Лексика